Quecksilberchlorid steht für:
 Quecksilber(II)-chlorid, das auch als Sublimat bezeichnet wurde
 Quecksilber(I)-chlorid, das auch als Kalomel bezeichnet wurde